Nők apróban, Kolozsvári Grandpierre Emil 1970-es regénye
 Nők apróban, az 1977-es Hungária Kávéház c. televíziós sorozat 5. epizódja Makk Károly rendezésében Kolozsvári Grandpierre Emil írása után Jürgen Draeger és Irmgard Kootes főszereplésével.
 Nők apróban, Szalkai Sándor rendezte 1980-as két részes tévéfilm Kolozsvári Grandpierre Emil írása után Gáti Oszkár és Kovács Nóra főszereplésével.